Název Božetín mají dvě sídla:
 Božetín (Sedlec-Prčice), část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)
 Božetín (Nový Kostel), část obce Nový Kostel v okrese Cheb
 Božetín (tvrz), tvrziště v této vesnici

Název může také označovat potok:
 Božetín – mezi Zálesím a Chvalšovicemi v okrese Strakonice